Boreacola är ett släkte av musslor. Boreacola ingår i familjen Lasaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Boreacola